

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Кар и Имп. Цезарь Марк Аврелий Карин
 Пожаром разрушен Римский Форум.
 Кар легко овладел Месопотамией и Ктесифоном. Убит молнией во время грозы. Заключён мир, по которому персы теряют контроль над Арменией.
 283—296 — Папа св. Кай (Гай).

Родились 
 Евсевий из Верчелли — первый епископ Верчелли.
 Луция Сиракузская — раннехристианская святая и мученица, покровительница слепых.
 Нигриниан — сын императора Карина и его жены Магнии Урбики.

Скончались 
 7 декабря — Евтихий (папа римский)
 3 июля — Анатолий Лаодикийский, православный епископ Лаодикейский, философ, учёный и политик из Александрии.
 Кар (римский император).
 12 июня — Сыма Чжоу, чиновник царства Вэй эпохи Троецарствия в Китае.
 Хрисанф и Дарья Римские — христианские святые, почитаемые как мученики.

См. также